Název Pořešín může znamenat:
 Pořešín (Kaplice), část města Kaplice v okrese Český Krumlov
 Pořešín (hrad), hrad u této vesnice

Podobný název:
 Porešín, část obce Petrovice v okrese Příbram